«Металлург» — советский футбольный клуб из Константиновки.

История 
Создан в 1924 году. Последнее упоминание в 1952 году.

В 1992—1994 годах под названием «Металлург» (Константиновка) выступал дубль донецкого «Шахтёра».

Названия 
 1924—1935 — «Металлист»
 1936 — «Команда завода им. М. В. Фрунзе»
 1937—1948 — «Сталь»
 с 1949 года — «Металлург»

Достижения 
 Во второй низшей лиге — 6 место (осень 1936).
 В кубке СССР — поражение в 1/16 финала (1938).

Ссылки 
 Клуб в базе footballfacts
 Матчи клуба в базе Wildstat

Футбольные клубы СССР
Константиновка
Футбольные клубы Донецкой области